La saison 1920-1921 du Championnat de Hongrie de football est la  du championnat de première division en Hongrie. Les treize meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la Nemzeti Bajnokság I, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par le meilleur club de II. Osztályú Bajnokság, la deuxième division hongroise.

C'est le club du MTK Budapest FC, quintuple tenant du titre, qui termine à nouveau en tête du classement du championnat cette saison, avec huit points d'avance sur l'Újpest TE et 14 sur le Ferencváros TC. C'est le  de champion de l'histoire du club.

Les 13 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Hongrie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat de Hongrie de football
Hongrie
Hongrie
1920 en Hongrie
1921 en Hongrie